Francisco kan syfta på:

 Francisco (måne) – en av planeten Uranus månar
 Francisco (krater) – en krater på en av Uranus månar, se Lista över geologiska strukturer på Uranus månar
 Francisco Motors – en billtillverkare i Filippinerna

Geografi

Kuba 

 Amancio (ort i Kuba), Las Tunas, 

Robotskapade Kubaförgreningar